Municipio de Carson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carson (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Misisipi.
 Municipio de Carson (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Carson (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Carson (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.